Воротынцево — название населённых пунктов в России:
 Воротынцево — село в Новосильском районе Орловской области.
 Воротынцево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.

 Воротынцево — древнерусский город домонгольского периода.